Visch ist der Familienname folgender Personen:

 Charles de Visch O.Cist. (1596–1666), Zisterziensermönch und Historiker
 Henk Visch (* 1950), niederländischer Bildhauer und Kunstprofessor
 Matthias de Visch (1702–1765), flämischer Maler

Siehe auch:
 Fisch
 Wisch